BN poate fi:
 Brunei, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bn, domeniu de internet de nivel superior, pentru Brunei
 Benin, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Benevento, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Bistrița-Năsăud, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Limba bengali, codul ISO 639-1